

Cinema 
 Girlfriend – film del 2002 diretto da Andrew Blake
 Girlfriend – film del 2004 diretto da Karan Razdan
 Girlfriend – film del 2010 diretto da Justin Lerner

Musica 
 Girlfriend – gruppo musicale pop australiano
 Girlfriend – album di Matthew Sweet del 1991
 Girlfriend – singolo di Michael Jackson del 1980
 Girlfriend – singolo di Bobby Brown del 1986
 Girlfriend – singolo di Pebbles del 1987
 Girlfriend – singolo di Matthew Smith del 1991
 Girlfriend – singolo dei Pillows del 1995
 Girlfriend – singolo di Billie del 1998
 Girlfriend – singolo di Alicia Keys del 2002
 Girlfriend – singolo degli 'N Sync del 2002
 Girlfriend – singolo dei B2K del 2002
 Girlfriend – singolo dei Darkness del 2006
 Girlfriend – singolo di Avril Lavigne del 2007
 Girlfriend – singolo di Omarion e Bow Wow del 2007
 Girlfriend – singolo di Tyler Medeiros del 2010
 Girlfriend – singolo di Jay Park del 2011
 Girlfriend – singolo delle Icona Pop del 2013
 Girlfriend – singolo dei Big Bang del 2016
 Girlfriend – singolo di Charlie Puth del 2020

Altro 
 Girlfriend – rivista australiana per teenager
 Girl Friend – manga di genere seinen realizzato da Masaya Hokazono e Court Betten

Pagine correlate 
Girlfriends